Пазиевка () — село в Веселовском сельском совете Балаклейского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320286206. Население по переписи 2001 года составляет 2 (2/0 м/ж) человек.

История 
Во 2 половине XIX века это был казачий хутор Пазиев в 9 дворов и населением в 73 человека (27 мужского и 46 женского пола).

Географическое положение 
Села Пазиевка, Слабуновка и Украинка
образуют цепочку примыкающих друг к другу населённых пунктов, расположенных вдоль автомобильной дороги , .

В 3-х км протекает, местами пересыхающая, река Теплянка, которая через 10 км впадает в реку Северский Донец.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района